Der 25. Schweizer Cup wurde vom 11. September 1949 bis zum 18. Mai 1950 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC Lausanne-Sport.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit: 	

 

	
		
|}

Wiederholungsspiel 

|}

1/16-Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Anmerkung

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 10. April 1950 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Wiederholungsspiel

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1949/50 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1949/50 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1949/50 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1949 50
Fußballsaison 1949/50